Râul Ștefănița se poate referi la:

 Râul Ștefănița, Sălăuța, afluent al râului Sălăuța
 Râul Ștefănița, Lungșoara, afluent al râului Lungșoara

Altele 
 Râul Ștefanca
 Râul Ștefănești
 Râul Ștefanu

 Râul Valea lui Ștefănică
 Râul Valea Ștefii

Vezi și 
 Ștefan (nume)

Toponime românești